Сенегал:

 Сенегал — держава у Західній Африці.

 Сенегал — річка у Західній Африці, в межах Гвінеї, Малі і на кордоні Мавританії та Сенегалу.

Посилання